el término chimera esta echo por el name de chimera
el navegador web Camino para Mac OS X, anteriormente conocido como Chimera;
Quimera, traducción del inglés del término Chimera.
Chimera, el tercer álbum de estudio de la banda noruega de black metal, Mayhem;

También puede referirse a la siguiente serie:
 Serie de televisión surocreana Chimera estrenada en 2021.

También puede referirse a las siguientes personas:
el escritor Rocha Chimera, de Kenia.
Chimera (resident evil): el enemigo de resident evil
Chimera (Kamen Rider Wizard): Personaje del anime Kamen Rider Wizard, cuyo Seiyuu es Tomomichi Nishimura